Le Championnat de squash du British Open masculin 2018 est l'édition 2018 du British Open qui se déroule au KC Stadium à Kingston upon Hull du 15 au 20 mai 2018. Le tableau comporte 32 joueurs dont 8 têtes de série et 8 joueurs qualifiés. Une wild card est octroyée à Declan James. 

Le seul Anglais triple vainqueur de l'épreuve Nick Matthew dispute son dernier tournoi officiel et à l'occasion du premier tour bat la tête de série  Tarek Momen pour sa  rencontre sur le circuit PSA avant de s'incliner au tour suivant face au qualifié Raphael Kandra. Celui-ci ne s'incline qu'en demi-finale face à l'autre surprise du tournoi le Colombien Miguel Ángel Rodríguez.

En finale, Miguel Ángel Rodríguez crée une énorme surprise en battant le  et champion du monde Mohamed El Shorbagy.

Dotation et points 
En 2018, la dotation est de , identique à celle de l'épreuve féminine. Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Open
 British Open féminin 2018
 Saison 2017-2018 de la PSA

Liens externes 
 Fiche tournoi PSA

masculin 2018
Compétition de squash à Kingston upon Hull
Sport en Angleterre en 2018
Sport en mai 2018
PSA World Series 2018